Le tournoi de tennis de Bangalore est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2007, classée en catégorie Tier III, se dispute du 12 au .

Yaroslava Shvedova remporte le simple dames. En finale, elle bat Mara Santangelo, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Yung-Jan et Chuang Chia-Jung.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bangalore
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2007
Bangalore
Sport en Inde en 2007
Tennis en février 2007